Соревнования по водному поло на Европейских играх 2015 прошли столице Азербайджана, в городе Баку. Прошли соревнования на Арене водного поло.
  Водное поло

Календарь

Медали

Примечания 

История победительниц: Первые Европейские игры в Баку 2015 - триумф сборной России

Соревнования на Европейских играх 2015